El nombre Muhammad Ali puede referirse a las siguientes personas:
 Muhammad Ali (Cassius Clay) (1942-2016), boxeador estadounidense;
 Mehmet Alí (1769-1849), pachá otomano de Egipto;
 Muhammad Ali Tewfik (1875-1955):, príncipe de Egipto;
 Mohamed Alí, político español de Ceuta.